W Polsce
 Kowala – wieś w woj. lubelskim, w pow. puławskim, w gminie Puławy 
 Kowala – wieś w woj. małopolskim, w pow. proszowickim, w gminie Proszowice
 Kowala – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Sitkówka-Nowiny 
 Kowala – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. pińczowskim, w gminie Pińczów
 Kowala – gmina wiejska, powiat miechowski, województwo kieleckie/krakowskie
 Kowala – gmina wiejska, powiat nowoaleksandryjski, gubernia lubelska
 Kowala – gmina wiejska w województwie mazowieckim, w powiecie radomskim
 Kowala – gromada w powiecie opolsko-lubelskim
 Kowala – gromada w powiecie proszowickim
 Kowala – gromada w powiecie radomskim
 
 Inne
 Kowala Valenciennes,1847 – synonim rodzaju ryb Sardinella

Zobacz też 
 Kowala Druga
 Kowala-Duszocina
 Kowala Pierwsza
 Kowala-Stępocina
 Kowal, Kowalczyki, Kowale, Kowalewko, Kowalewo, Kowalki, Kowalowa, Kowalów, Kowalówka, Kowalszczyzna